Bachata je lahko:

 Bachata (glasba) - glasbena zvrst
 Bachata (ples) - Latinskoameriški ples